Фредериктаун има више значења:
 Фредериктаун (Пенсилванија)
 Фредериктаун (Мисури)
 Фредериктаун (Охајо)